klerk (beroep)
Dirk de Klerk (1852-1920), politicus
Michel de Klerk (1884-1923), architect Amsterdamse school
Thom de Klerk (1912-1966), musicus
Albert de Klerk (1917-1998), organist
Frederik Willem de Klerk (1936-2021), president van Zuid-Afrika